Hassenstein steht für:

 Burg Hasištejn, Burg im böhmischen Erzgebirge
 Lobkowitz (Adelsgeschlecht) von Hassenstein, Adelsgeschlecht, dessen Name sich von dieser Burg ableitet

Hassenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hassenstein (1922–2016), Verhaltensforscher und Mitbegründer der biologischen Kybernetik
 Bruno Hassenstein (1839–1902), deutscher Kartograf
 Bohuslaus Lobkowicz von Hassenstein (1461–1510), Humanist
 Christian Hassenstein (* 1960), deutscher Jazzmusiker
 Erich Hassenstein (1894–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 W. P. Hassenstein (* 1938), deutscher Kameramann
 Walter Hassenstein (1883–1961), deutscher Astrophysiker